Wahlkreis Mühlhausen steht für folgende Landtagswahlkreise in Thüringen:

 Wahlkreis Mühlhausen I
 Wahlkreis Eisenach II – Mühlhausen II